Avenida Bolivia puede referirse a:
 Avenida Bolivia, avenida en la ciudad de Montevideo (Uruguay).
 Avenida Bolivia, avenida en la ciudad de Lima (Perú).